Валентин Авраменко:
 Авраменко, Валентин Александрович (1952—2018) — советский и российский химик, член-корреспондент РАН; эксперт МАГАТЭ.
 Авраменко, Валентин Евгеньевич (род. 1973) — украинский писатель-фантаст.